Panicardo puede referirse al nombre común de dos diferentes plantas:

 Cnicus benedictus o cardo bendito; o
 Eryngium campestre o cardo corredor.